Луньяк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Луньяк, Андрей Иванович (1881—1957) — русский, советский химик, доктор химических наук, ректор Казанского университета.
 Луньяк, Иван Иванович (1847—?) — российский филолог, профессор классической филологии в Казанском и Новороссийском университете.